Га́уф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гауф, Вильгельм (1802—1827) — немецкий писатель и новеллист, представитель направления бидермейер в литературе.
 Гауф, Дональд (1927—2014) — канадский хоккеист, олимпийский чемпион (1952).
 Гауф, Иоганн Кристиан (1811—1891) — немецкий музыкант.

Другое 
 Гауф — деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области, административный центр Гауфского сельского поселения.
 Гауф — русский баронский род немецкого происхождения.
 См. также 
 Гауфф, Кори